Балабанка — селище, Первомайський район, Оренбурзька область, Росія
 Балабанка — село, Білгород-Дністровський район, Одеська область, Україна